Малага може да се отнася за:

 Малага - град в Южна Испания
 Малага – провинция в Югоизточна Испания.
 Малага – испанско ликьорно вино, което се произвежда в едноименната испанска провинция.
 Асеновградска малага - червено маврудово вино от района на Асеновград, известно като „Станимашка“ или „Асеновградска малага“